D500 ou D.500 peut faire référence à :
 Dewoitine D.500, un avion de chasse français ;
 Nikon D500,  un appareil photo reflex numérique de Nikon ;
 Route départementale 500 dans le Bas-Rhin.